Als Inschriften-Maler werden bezeichnet:

 ein antiker griechischer Vasenmaler aus Attika, siehe Inschriften-Maler (Attika)
 ein antiker Vasenmaler der sogenannten chalkidischen Vasenmalerei, siehe Inschriften-Maler (chalkidischer Vasenmaler)